Joseph Heintz puede referirse a:
Joseph Heintz el Viejo (1564–1609), pintor y arquitecto suizo.
Joseph Heintz el Joven (c.1600–1678), pintor alemán instalado en Italia, hijo del anterior.